Приштински округ (1912—1922), управни округ Краљевине Србије, створен након ослобођења 1912. године
 колоквијални назив за Косовски управни округ (Република Србија), са средиштем у Приштини
 Приштински округ (УНМИК)